Picote puede referirse a:
 Picote (España), lugar español de la parroquia de Torres, municipio de Villarmayor, provincia de La Coruña, Galicia.
 Picote (Portugal), freguesia portuguesa del municipio de Miranda de Duero, distrito de Braganza.